Lestari (Kisaran Timur), een plaats in Indonesië
Lestari (Terangun), een plaats in Indonesië
Lestari (Buntu Pane), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing